Перфузия в медицине и физиологии — прохождение жидкости (в частности, крови) через ткань, либо искусственное пропускание через ткани какого-либо раствора.
 МР перфузия — метод магнитно-резонансной томографии, позволяющий исследовать прохождение крови через ткани организма.